Одринци — село в Болгарии:
 Одринци — в Добричской области;
 Одринци — в Хасковской области.